Forchhammer:
 Johann Georg Forchhammer (1794, Husum – 1865, Copenhaga), mineralogista e geólogo alemão-dinamarquês
 Peter Wilhelm Forchhammer (1801, Husum – 1894, Kiel), erudito, arqueólogo e político liberal alemão (de)
 Theophil Forchhammer (1847, Schiers – 1923, Magdeburg), músico de igreja, organista e compositor suíça (de)
 Forchhammeria

Sobrenomes da língua alemã
Dinamarqueses